Le nom de combat de Tombouctou peut désigner plusieurs combats de la guerre du Mali : 
 le premier combat de Tombouctou, qui s'est déroulé le  entre le MNLA et Ansar Dine ;
 le deuxième combat de Tombouctou, qui s'est déroulé les 20 et  entre les forces franco-maliennes et le MUJAO ;
 le troisième combat de Tombouctou, qui s'est déroulé les 30 et  à nouveau entre les forces franco-maliennes et le MUJAO ;
 l'Attaque de Tombouctou (2017) ;
 l'Attaque de Tombouctou (2018).

Voir aussi 
 Attentat de Tombouctou ().